Alamo National Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alamo National Bank Building (105 S. St. Mary's St., San Antonio), Texas, NRHP-Nr. 06000364
 Alamo National Bank Building (316 E. Commerce St., San Antonio), Texas, NRHP-Nr. 84001574